Фиданца () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бонавентура (Джованни Фиданца; 1218—1274) — средневековый теолог.
 Фиданца, Джованни (род. 1965) — итальянский велогонщик.
 Фиданца, Карло (род. 1976) — итальянский политик.
 Фиданца, Франческо (1749—1819) — итальянский художник.